

Sigle 
 Motherboard – scheda madre
 Medicinae Baccalaureus o Bachelor of Medicine – titolo accademico
 Mercedes-Benz – casa automobilistica tedesca
 Mezzo busto – tipo di piano di inquadratura
 Milton Bradley Company (MB Giochi) – editore di giochi da tavolo statunitense
 Mountain bike

Codici 
 MB – codice vettore IATA di Execaire, MNG Airlines, MAK Murmansk Aircompany
 MB – codice FIPS 10-4 della Martinica
 MB – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Monza e Brianza (Italia)
 MB – codice ISO 3166-2:CA di Manitoba (Canada)
 MB – codice ISO 3166-2:CF di Mbomou (Repubblica Centrafricana)
 MB – codice ISO 3166-2:LY di Al Marqab (Libia)

Informatica 
 .mb – estensione e formato file di Maya
 Mb – simbolo del megabit
 MB – simbolo del megabyte

Musica 
 M.B. – pseudonimo di Maurizio Bianchi, musicista power electronics italiano.

Altro 
 MB – targa automobilistica di Monza e Brianza (Italia)
 mb – abbreviazione comunemente usata per millibar (il simbolo corretto è mbar)
 Mb – abbreviazione comunemente usata per megabar (il simbolo corretto è Mbar)
 MB – abbreviazione comunemente usata in medicina per membrana basale
 MB – targa automobilistica di Miesbach (Germania)
 MB – sigla degli aeroplani della Aermacchi progettati da Ermanno Baiocchi (dalle iniziali Macchi-Baiocchi)
 MB – sigla degli aeroplani della Société des Avions Marcel Bloch (dalle iniziali di Marcel Bloch)
 Honda MB – motocicletta della Honda
 Willys MB – storico modello di Jeep